Die 53. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1949/50 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Torschützenliste NLA

Cup

Halbfinal 
!!Torschützen
||0:1 Maillard (85.)
||1:0 Fatton (48.), 1:1 Unternährer (65.), 1:2 Facchinetti (73.), 1:3 Facchinetti (86.)
|}

Final 
!!Torschützen
||1:0 Friedländer (10.), 2:0 Lanz (21.), 3:0 Friedländer (59.), 4:0 Bocquet (84.)
|}

Cupsieger 1950: Lausanne-Sports

1950
Fußballsaison 1949/50